Ла Авена има више значења:

 Ла Авена (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Авена (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику